Шугар Сити има више значења:
 Шугар Сити (Ајдахо)
 Шугар Сити (Колорадо)